Il campionato di Tercera División 1946-1947 fu il 10º campionato avente questa dicitura. Il campionato è iniziato il 8 settembre 1946 ed è terminato il 13 luglio 1947 con i play-off e i play-out.

Classifiche finali

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Gruppo VI

Gruppo VII

Gruppo VIII

Gruppo IX

Gruppo X

Gruppo XI

Gruppo XII

Pre-fase Play-off

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Play-off

Play-out

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Gruppo VI

Gruppo VII

Gruppo VIII

Gruppo IX

Gruppo X

Gruppo XI

Gruppo XII

Note 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
1946-1947